Niemcy:
 Pfeffingen – dzielnica Albstadt

Szwajcaria:
 Pfeffingen – gmina w kantonie Bazylea-Okręg, w okręgu Arlesheim 

Zobacz też:
 Smaesch Pfeffingen